Geomorfologia: forma de relleu formada per l'aigua en erosionar el sòl i amb unes dimensions que van de metres a desenes de metres en fondària i amplada. Vegeu barranc.
 Geografia: curs d'aigua encaixat, amb parets més o menys verticals i amb unes dimensions que poden arribar als centenars de metres en fondària. Vegeu torrent.